254 км, 254-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 254 км — пассажирская платформа, железная дорога (Азербайджан). Код 555031.
 254 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа линии Проектная — Артышта 1 Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области. Код 862343.
 254 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа линии Тайга — Белый Яр Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги в Томской области. Код 875413.
 254 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа на линии Сонково — Калязин Пост Октябрьской железной дороги в Тверской области. Код 051021.
 254 км — остановочный пункт и бывший разъезд Октябрьской железной дороги на 253,7 км перегона Муезерка — Ледмозеро Западно-Карельской магистрали Октябрьской железной дороги в Республике Карелия.
 254 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Юго-Восточной железной дороги в Пензенской области. Код 608421.
 254 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Южно-Уральской железной дороги (Самарская область). Код 810762.